Sin Cara este numele a doi wresteleri americani care a-u lucrat în WWE cu același personaj dar fiind doi wrestleri diferiți:

 Místico, cu numele adevărat Luis Ignacio Urive Alvirde, este personajul original care a lucrat în WWE într-e 2011 și 2014.
 Jorge Arias, este actualul wrestler care lucrează în WWE cu personajul de Sin Cara începând cu anul 2014. A mai lucrat în WWE și sub numele de Hunico.